

Patronyme
 Jada, une figure du livre des Chroniques de l'Ancien Testament.
 Jada Fire (1976), actrice pornographique américaine. 
 Jada Lynch (2008), fille de Kim Clijsters et Brian Lynch.
 Jada Pinkett Smith (1971), actrice et chanteuse américaine.

Toponyme
 Jada, une ville du Nigeria.

Cinéma
 Jada, un film de Robert A. Johnson sorti en 2008.

Musique
 Jada, un groupe de R&B américain.